Генна́дий Никола́евич Медве́дев (; ) — украинский футболист, защитник.

Биография 
С 1993 года по 1995 год выступал в чемпионате ААФУ за «Динамо-3». Позже выступал за: «Днепр» (Черкассы), ЦСКА-2 (Киев), «Звезда» (Кировоград).

В 1998 году перешёл полтавскую «Ворсклу». С 1999 года по 2000 год выступал на правах аренды в клубе «Адомс» (Кременчуг) во Второй лиге. В Высшей лиге за полтавчан дебютировал 15 июля 1998 года в матче против «Кривбасса» (0:0).

20 августа 2009 года дебютировал в еврокубках в матче плей-офф раунда Лиги Европы против лиссабонской «Бенфики» (4:0).

В январе 2011 года появилась информация о том, что Геннадий Медведев завершил карьеру.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ворскла» 
 Несколько фактов из жизни Геннадия Медведева

Футболисты Украины
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК ЦСКА-2 Киев
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Звезда-2»
Игроки ФК «Адомс»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Ворскла-2»
Футбольные тренеры Украины